Фиалкова () — словацкая и чешская фамилия. Известные носители:

 Фиалкова, Маркета (1956—2011) — чешский дипломат.
 Фиалкова, Паулина (род. 1992) — словацкая биатлонистка, участница Зимних Олимпийских игр в Сочи. Четырехкратный призёр чемпионатов мира по летнему биатлону.